

Топоніми 
 Барні () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо.

Персонажі 
 Бернард «Барні» Ґамбл () — персонаж мультсеріалу Сімпсони